High Strung peut désigner :

Un film 
 High Strung, un film américain de Roger Nygard sorti en 1991
 High Strung, le titre anglais d'un film musical américain de Michael Damian sorti en 2016

Un groupe de musique 
 The High Strung, un groupe de musique américain de Détroit.